The Unchastened Woman – film del 1918 diretto da William Humphrey
The Unchastened Woman – film del 1925 diretto da James Young